Carlsruhe – frazione della città tedesca di Marlow
 Carlsruhe (oggi Pokój) – comune polacco

Pagine correlate 
 Karlsruhe (disambigua)